Австро-турецкая война 1529—1533 — первая в длительном ряду войн между Австрией и Османской империей.

Положение в Венгрии 

События этой войны тесно связаны с гражданской войной в Венгрии между Фердинандом I Габсбургом и Яношем Запольяи. После разгрома венгерской армии в битве при Мохаче, и гибели короля Лайоша II, не оставившего детей, часть венгерских магнатов с согласия султана Сулеймана I избрала королём трансильванского воеводу Яноша Запольяи. Эрцгерцог Австрии в силу Венского договора 1515 года также заявил претензии на чешскую и венгерскую короны, и к лету 1528 завоевал Венгрию. Запольяи бежал в Польшу и обратился за помощью в Стамбул. Турки помогли ему отвоевать Верхнюю Венгрию, а сами начали завоевание венгерских владений в Северной Боснии, Славонии и Хорватии.

Фердинанд в 1528 направил в Стамбул посольство с предложением мира, или, хотя бы, трехлетнего перемирия, но также требовал вернуть 24 венгерских города, захваченных османами. 29 мая послы прибыли в турецкую столицу. Турки не признавали Габсбурга венгерским королём, и считали его всего лишь заместителем Карла V, который, не являясь самостоятельным правителем, не имеет права называть себя государем и что-либо требовать. После девяти месяцев заключения послов отправили обратно с ответом, означавшим объявление войны .

Третий поход Сулеймана 

10 мая 1529 200-тыс. армия султана и великого визиря Ибрагим-паши выступила из Стамбула. 18 июля она достигла Мохача, куда прибыл и турецкий вассал Янош Запольяи. 3 сентября султан прибыл к Буде, 8 сентября овладел ею, и 14-го янычары ввели Запольяи в королевский дворец . 26—27 сентября османское войско подошло к Вене в сопровождении флотилии, поднимавшейся по Дунаю. Гарнизон Вены под командованием Филиппа Пфальцского, Вильгельма фон Роггендорфа и Никласа фон Зальма насчитывал около 17 тыс. человек и имел 72 орудия против 300 у противника. В ходе осады турецкая артиллерия проделала в стенах крепости значительные бреши, две мины обрушили стену у Каринтийских ворот, и 10—12 октября османы предприняли трехдневный яростный штурм укреплений. Защитники Вены во главе с фон Зальмом и Иоганном Кацианером отразили эти приступы. Проделав новую широкую брешь, янычары 14 октября тремя колоннами ринулись в новую атаку, но опять были отброшены, несмотря на то, что граф фон Зальм, стоявший в первых рядах оборонявшихся, получил серьезное ранение при взрыве турецкой мины.

Этот штурм был последним. Наступали холода, и янычары, наткнувшись на чрезвычайно упорную оборону, отказывались продолжать осаду. 16 октября султан свернул лагерь и начал отступление. Вену удалось отстоять, но земли Нижней Австрии и Штирии были опустошены до самого Линца, много жителей вырезано и угнано в рабство. Местному ополчению удалось отстоять Верхнюю Австрию: ландвер под командованием Ганса фон Штаремберга отразил попытки 30-тыс. турецкой армии прорваться к Энсу.

По мнению исследователей, неудача похода была предопределена особенностями османской стратегии. Сбор войск начинался в конце года, и только в апреле, по окончании весенней распутицы, армия могла выступить из Стамбула и двигаться на Буду, расстояние до которой по прямой составляло 1000 км. Самое раннее, в июле османы могли достигнуть габсбургской Венгрии, таким образом, для военных действий оставалось около трех с половиной месяцев, так как с началом осенних дождей войска отказывались воевать .

Четвертый поход Сулеймана 

Продолжавшиеся попытки Фердинанда овладеть Венгрией, в частности, неудачная осада Буды габсбургским военачальником Роггендорфом в конце 1530, побудили султана предпринять новый поход на Вену.

25 апреля 1532 из Стамбула снова выступила 200-тыс. армия . В Нише к султану прибыли посланцы Фердинанда, пытавшиеся добиться продления Вышеградского перемирия, заключенного с Запольяи. У Белграда к туркам присоединились 30 тыс. крымских татар. На этот раз турки двигались по левому берегу Дравы, через Эсек, Бабочу и Канижу. Покорив ряд венгерских крепостей, османское войско 5 августа подошло к Кёсегу (Гюнс), который оборонял гарнизон во главе с Николой Юришичем (700 человек). В ходе знаменитой осады, длившейся с 9 по 31 августа, защитники крепости при поддержке горожан и окрестных жителей отразили два турецких штурма, и только когда подошли к концу боеприпасы и погибла половина гарнизона, сдали Кёсег на выгодных условиях .

Эта осада задержала турецкое наступление, и на Вену султан идти не решился, так как между австрийской столицей и Винер-Нейштадтом стояла 100-тыс. армия Карла V, единственный раз прибывшего для защиты наследственных владений Габсбургов. Отряды акынджи сильно опустошили Штирию, Каринтию, атаковали Грац, Фридберг, Кирхберг, Хартберг и другие города, прорвались даже в Верхнюю Австрию. Османский летописец с восторгом описывает, как воины разграбили эту богатую страну, «похожую на рай». Имперские войска Иоахима Бранденбургского и Иоганна Кацианера нанесли туркам несколько поражений, заставили противника отступить, и в сражении 19 сентября у Леоберсдорфа окружили и уничтожили 10-тыс. турецкий арьергард, в том числе предводителя набега Касим-пашу. В сентябре турки двинулись в обратный путь, уводя 30 тыс. рабов, захваченных в Венгрии, Славонии и Штирии.

Мирный договор 

После ухода Сулеймана император распустил войска, даже не пытаясь организовать преследование или действовать в Венгрии против Яноша Запольяи. Фердинанд снова предложил султану заключить мир. Занятый войной в Морее, которую атаковал императорский флот Андреа Дориа, и проектами новой войны с Ираном, султан согласился в январе 1533 на перемирие, а после того как посланец эрцгерцога в знак покорности передал ключи от Эстергома, в июне заключил мирный договор, признав Фердинанда королём Венгрии, равным Яношу Запольяи. Таким образом было признано фактическое разделение Венгрии на две части.

Итоги 

Вскоре султан объявил соглашение 1533 года недействительным. Гражданская война в Венгрии с участием турецких войск продолжалась. В 1538 было подписано мирное соглашение, по которому Фердинанд становился наследником Запольяи. Попытка реализовать условия этого договора привела в 1540 к новой австро-турецкой войне.

Наследные земли Габсбургов подверглись сильному разгрому, что, вероятно, и являлось главной целью османов, так как ослабляло позиции Фердинанда в борьбе за Венгрию. По мнению исследователей, общие потери Австрии и Штирии убитыми и угнанными в рабство в ходе первой австро-турецкой войны составили около 200 тыс. человек, а на восстановление разрушенного хозяйства потребовалось несколько десятилетий.

Примечания

Литература 

 Buchmann B. M. Österreich und das Osmanische Reich. Eine bilaterale Geschichte. — Wien: WUV-Universitätsverlag, 1999. — ISBN 978-3851144796
 Hammer-Purgstall J. von. Histoire de l'empire ottoman. T. I. — P.: Bethune et Plon, 1844
 Hammer-Purgstall J. von. Histoire de l'empire ottoman. T. II. — P.: Bethune et Plon, 1844
 Габсбурги, Венгрия, Трансильванское княжество и Османская империя в XVI в. // Османская империя и страны Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы в XV—XVI вв. — М.: Наука, 1984
 История Венгрии. Т. I. — М.: Наука, 1971
 Шлоссер Ф. Всемирная история. Т. IV. 2-е издание. СПБ.—М.: М. О. Вольф, 1870

См. также 

 Османо-венгерская война (1521—1526)

Войны Венгрии
Войны XVI века
Войны Священной Римской империи
Австро-турецкие войны